Limnephiloidea är en överfamilj av nattsländor. Limnephiloidea ingår i ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Limnephiloidea 1803 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Limnephiloidea